Wöhlk ist der Familienname folgender Personen:
Alfred Wöhlk (1868–1949), dänischer Chemiker, Apotheker und Pharmazeut
 Heinrich Wöhlk (1913–1991), deutscher Hersteller von Kontaktlinsen
 Niko Wöhlk (1887–1950), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wölk
 Wölki